Jurasovka – centro abitato russo dell'Oblast' di Lipeck
 Jurasovka – centro abitato russo dell'Oblast' di Voronež